Губертусбургский мир () — мирный договор, подписанный в саксонском охотничьем замке Губертусбург (), недалеко от Лейпцига 15 февраля 1763 года между Пруссией, Австрией и Саксонией, завершивший Семилетнюю войну (1756—1763).

Договор между Пруссией и Саксонией включал 11 статей и 3 отдельных соглашения, между Пруссией и Австрией — 21 статью и два дополнительных тайных соглашения.

Австрия отказывалась от всех территориальных притязаний к Пруссии (Силезия и Грауденц), Пруссия — от возмещения ущерба, причинённого войной.

В обмен на вывод прусских войск из Саксонии, Австрия выводила свои войска из графства Глац (ныне город Клодзко в Нижнесилезском воеводстве Польши). Все заложники и военнопленные подлежали немедленному освобождению, насильственно призванные на военную службу — демобилизации.

Пруссия обязывалась предоставить католическому населению Силезии свободу вероисповедания и уважать его собственность и привилегии, Австрия возвращала захваченные прусские архивы.

Пруссия гарантировала Саксонии свободу сообщения с Польшей, в том числе, и пропуск войск через прусскую территорию. Стороны обязывались содействовать развитию обоюдной торговли.

В тайных статьях Пруссия обещала отдать свой голос на выборах нового главы Священной Римской империи сыну Марии Терезии и поддержать австрийские наследственные притязания на итальянское герцогство Модену.

Таким образом, по договору восстанавливался довоенный статус-кво. Многие современники испытывали разочарование, не понимая, из-за чего было пролито море крови. На самом деле, значение договора в истории Германии и Европы велико: Пруссия вошла в число ведущих держав Европы, было положено начало процессу объединения немецких земель под прусской гегемонией, развитие Европы пошло по знакомому историческому пути.

Литература 
 Droysen, Johann Gustav: Geschichte der preußischen Politik, Theil 5: Friedrich der Große, Veit, Leipzig 1881
 Военная энциклопедия Сытина.

События 15 февраля
История Германии
Международные договоры Австрии
Международные договоры Саксонии
Международные договоры Пруссии
Мирные договоры XVIII века
Семилетняя война
1763 год в политике
Договоры по алфавиту
Февраль 1763 года